Złoty Kask – rodzaj trofeum indywidualnego w sporcie przyznawanego w hokeju na lodzie i sporcie żużlowym.

 Hokej na lodzie
 Zlatá helma – nagroda w Czechach
 Kultainen kypärä – nagroda w Finlandii
 Złoty Kask – nagroda w Rosji
 Guldhjälmen – nagroda w Szwecji

 Żużel
 Turniej o Złoty Kask
 Gouden Helm - turniej w Belgii
 Zlatá Přilba w Pardubicach - turniej w Czechach
 Złoty Kask SNP - turniej na Słowacji

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie